

Persone 
Chaim Topol – attore israeliano

Armi 
Topol – missile balistico intercontinentale sovietico/russo
Topol-M – missile balistico intercontinentale russo